Puttin' On the Ritz (lied) - lied geschreven door Irving Berlin
 Puttin' On the Ritz (film) - Amerikaanse musicalfilm uit 1930, de eerste film die bovenstaand lied gebruikte
 Puttin' on the Ritz (Taco Ockerse) - cover van bovenstaand lied door Taco Ockerse uit 1982